Гранит Фолс има више значења:
 Гранит Фолс (Вашингтон)
 Гранит Фолс (Минесота)
 Гранит Фолс (Северна Каролина)